Het Veikkausliiga 1994 was het 64ste seizoen op het hoogste niveau in het Finse voetbal. De competitie begon op 24 april en eindigde op 8 oktober. Aan de competitie namen veertien clubs deel. 

De titel ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar TPV Tampere, dat onder leiding stond van trainer-coach Pertti Lundell. Topscorer werd Dionísio van landskampioen TPV Tampere met zeventien treffers. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 509 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,80 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen TPV Tampere plaatst zich voor de UEFA Champions League 1995/96 (eerste kwalificatieronde)
TPS Turku plaatst zich voor de Europacup II 1995/96
MyPa-47 Anjalankoski plaatst zich voor de UEFA Cup 1995/96
HJK Helsinki plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 1995
FC Oulu en KuPS Kuopio degraderen rechtstreeks naar de Ykkönen.

Zie ook
Beker van Finland 1994
Fins voetbalelftal in 1994

1994
Competitievoetbal 1994